Brücken est un terme pouvant désigner :

Patronyme

 Claudia Brücken (née en 1963), chanteuse allemande
 Claudia Brücken, personnage et série de bande dessinée.
 Matthias Brücken (1953-), footballeur allemand.

Toponyme

Brücken, commune de l'arrondissement de Birkenfeld, Rhénanie-Palatinat
 Brücken (Pfalz), commune de l'arrondissement de Kusel, Rhénanie-Palatinat
 Brücken (Helme), quartier de la commune de Brücken-Hackpfüffel, arrondissement de Mansfeld-Harz-du-Sud, Saxe-Anhalt

Brücken est le nom allemand de Pont.